Genfer steht für:
 die Einwohner der Stadt Genf
 die Einwohner des Kantons Genf

Firmen:
 Genfer Versicherung, Teil der Zurich Insurance Group

Siehe auch: